Вказані оператори, працюючі за стандартами LTE, UMTS, GSM й CDMA.

Світовий рейтинг

Рейтинг операторів стільникового зв'язку за абонентською базою у світі

Україна

Оператори стільникового зв'язку